Fever () может означать:
 Fever — восьмой студийный альбом австралийской певицы Кайли Миноуг.
 Fever — третий студийный альбом валлийской металкор-группы Bullet for My Valentine.
 Fever — микстейп американской рэперши Megan Thee Stallion.

 «Fever» — песня Литл Вилли Джона 1956 года.
 «Fever» — песня Адама Ламберта 2010 года.
 «Fever» — песня Дуа Липы 2020 года.

См. также 
 Fever Pitch Soccer — видеоигра в жанре футбольный симулятор, разработанная U.S. Gold.
 Fever to Tell — дебютный студийный альбом американской инди-группы Yeah Yeah Yeahs.